El nombre Robert de Sablé puede hacer referencia al linaje de una misma familia:

 Robert I de Sablé (1035-1098), señor de Craon, padre de Robert I de Sablé.
 Robert II de Sablé (1065-1110), señor de Sablé, abuelo de Robert III de Sablé.
 Robert III de Sablé (1122-1152) noble francés, padre de Robert IV de Sablé.
 Robert IV de Sablé (1150-1193), gran maestre de la Orden del Temple.